USS  St. Louis je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS St. Louis (1894) 
 USS St. Louis (C-20) 
 USS St. Louis (CL-49)

St. Louis